Донаті () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Донаті Август Ринальдович (1854–?) — італійський дипломат. Італійський консул в Миколаєві (1885—1915).
 Альдо Донаті (1910—1984) — італійський футболіст, півзахисник. Відомий виступами за клуби «Болонья» та «Рома».
 Даніло Донаті (1926—2001) — італійський художник кіно і художник по костюмах, письменник.
 Джованні Баттиста Донаті (1826—1873) — італійський астроном.
 Массімо Донаті (*1981) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.

Див. також 
 16682 Донаті — астероїд головного поясу, відкритий 18 березня 1994 року. Названий на честь Джованні Баттиста Донаті.
 C/1858 L1 (Донаті) — довгоперіодична комета, відкрита італійським астрономом Джованні Баттиста Донаті 2 червня 1858 року.

Італійські прізвища